Poling ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Arthur Poling (1925–2012), US-amerikanischer Unternehmer
 Hermann Poling († nach 1416), deutscher Goldschmied und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Poling ist der Name folgender Ortschaften:
 Poling (West Sussex), Ortschaft in England
 Poling (Indiana), Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Pohling
 Polling
 Boling